Die Kärntner Landesliga 2013/2014 ist die Spielzeit 2013/14 der vierthöchsten österreichischen Spielklasse Landesliga Kärnten im Fußball der Männer, der höchsten Spielklasse des Bundeslandes Kärnten. Die Saison startete am 26. Juli 2013 und endete am 15. Juni 2014.

Teilnehmende Mannschaften

Tabelle

Bekannte Spieler 

 Jürgen Pichorner (SV Spittal/Drau)
 Stephan Bürgler (ASKÖ Köttmannsdorf)
 Christoph Morgenstern (FC Lendorf)
 Almedin Hota (SG Annabichler Austria Amateure)
 Christián Mpaka (SG Annabichler Austria Amateure)
 Peter Pucker (SG Annabichler Austria Amateure)
 Christian Sablatnig (SG Annabichler Austria Amateure)

Weblinks 
 Kärntner Liga

Einzelnachweise 

 2013/14
Fußballsaison 2013/14